Xochititla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xochititla, San Luis Potosí, Matlapa, 
 Xochititla, Texhuacán, 
 Xochititla, Hidalgo, Huejutla de Reyes, 
 Xochititla, Tlilapan,